Veyras kan syfta på följande platser:

Geografi

Frankrike 

 Veyras, Ardèche, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Schweiz 

 Veyras, Valais, ort i kommunen Noble-Contrée,